Atreyu – wojownik z baśni M. Endego Niekończąca się historia.
 Atreyu – amerykański zespół reprezentujący metalcore.